Георг Мор:
 Мор, Георг (1640—1697) — датский математик.
 Мор, Георг (род. 1965) — словенский шахматист.